

Astronomia
 4600 Meadows – asteroide della fascia principale

Geografia
 L'Anse aux Meadows – sito archeologico in Canada
 Pitt Meadows – città del Canada
 Rolling Meadows – località del America del Nord
 Swall Meadows – area non incorporata della California

Persone
 Audrey Meadows – attrice statunitense
 Dennis Meadows – scienziato statunitense
 Donella Meadows – scienziata ambientale statunitense
 Earle Meadows – atleta statunitense
 Jayne Meadows – attrice statunitense
 Mark Meadows – politico statunitense
 Punky Meadows – chitarrista statunitense
 Roxanne Meadows – riformatrice sociale statunitense, direttrice del Venus Project
 Shane Meadows – regista e sceneggiatore inglese
 Tim Meadows – attore statunitense

Altro
 Flushing Meadows Park – parco di New York
 Miss Meadows – film del 2014